Tawdiella är ett släkte av svampar. Tawdiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tawdiella